Маргари́та Константи́новна Ага́шина (29 февраля 1924, Ярославль — 4 августа 1999, Волгоград) — поэтесса, автор песен, член Союза писателей СССР, почётный гражданин Волгограда. Настоящая известность к Маргарите Агашиной пришла после исполнения Людмилой Зыкиной песни «Растёт в Волгограде берёзка» на её стихи.

Биография

Детство 
Маргарита Агашина родилась в Ярославле. В детстве проводила лето на родине отца в деревне Бор (ныне в Некрасовском районе Ярославской области). Позже жила на фактории «Стрелка Чуни» в Эвенкийском национальном округе. Отец поэтессы был по профессии врач, по роду своей деятельности ему приходилось кочевать по тайге вместе с эвенками-охотниками. Мать Маргариты учила эвенкийских детей в школе. Впоследствии Маргарита Агашина так вспоминала о своём детстве:

В начале 1930-х семья Агашиных перебралась в город Тейково, Ивановской области. Маргарита пошла учиться в среднюю школу № 4, в которой её мать Елизавета Ивановна, преподавала немецкий язык. Окончила школу в 1942 году (на здании школы сейчас установлена мемориальная доска).

Обучение в вузе 
После окончания школы Маргарита Агашина поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, не окончив второго курса, ушла в Литературный институт им. Горького. Училась на семинарах у Веры Звягинцевой, Владимира Луговского. Окончила Литературный институт в 1950 году.

Волгоград 

С 1951 года, после окончания института, Маргарита Агашина жила в Волгограде. Здесь она прожила до конца своей жизни, основную часть своего творчества посвятив городу на Волге, который стал для неё по-настоящему родным.

В 1952 году за поэму «Моё слово» Маргарита Агашина была принята в Союз Писателей. Настоящая известность к Маргарите Агашиной пришла после исполнения Людмилой Зыкиной песни «Растёт в Волгограде берёзка» на её стихи.

В 1993 году «за выдающиеся заслуги в области литературы, значительный творческий вклад, получивший признание волгоградцев и всей России» Маргарите Константиновне Агашиной решением Волгоградского городского Совета народных депутатов было присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Волгограда».

Маргарита Агашина скончалась в 1999 году в возрасте 75 лет от онкологического заболевания. Похоронена на  Волгограда рядом с Александрой Черкасовой.

Семья 
Муж — поэт Виктор Аркадьевич Урин.
 Дочь — Елена
 Сын — Виктор (р. 1960).

Фильмография 

 1971— «Песня-71» —  музыкальный фестиваль, «ЦТ СССР». Прочтение стихотворение «То ли буря, то ли вьюга».

 2018 — «Вехи в истории»

Радиопередачи о Маргарите Агашиной 

 Агашина М. - Стихи и песни - (исп.: Л. Зыкина, О. Воронец, Л. Симонова). Стихи читает автор - Маргарита Агашина.
 Агашина М. - Звуковое письмо от почитательницы творчества советской поэтессы
 Агашина М. - О творчестве советской поэтессы Маргариты Агашиной - (часть 1-я и 2-я). Передача Вологодского радио о творчестве советской поэтессы Маргариты Агашиной.
 Передача Волгоградского радио - Маргарита Агашина ( в 3-х частях)

Творчество 
Первое опубликованное стихотворение 16-летней Маргариты Агашиной, навеянное событиями финской войны 1939—1940 гг. , появилось в ивановской областной пионерской газете «Всегда готов!» в 1940 году.

Печаталась как поэт с 1949 года. Основная часть творчества поэтессы посвящена Волгограду, его славной истории. О городе она написала:

Я люблю тебя, как человека,
Праздник мой — город мой, Волгоград!

Сборники 
Всего поэтесса выпустила 37 сборников стихов в издательствах Москвы и Волгограда.
Многие стихи были положены на музыку и стали известными песнями.

Все сборники Маргариты Агашиной в хронологическом порядке:
 Моё слово. — М.: Молодая гвардия. — 1953.
 Мечта. Бабье лето. — М.: Молодая гвардия. — 1952. — № 5.
 Наша Алёнушка. — Сталинград: Кн. изд-во. — 1953.
 Стихи. — Литературный Сталинград. — 1954. — Кн. 8.
 В новом доме. — Смена. — 1953. — № 11.
 Сад на улице Мира. — Литературная газета. — 1954,1 июня.
 Интересная игра. — Сталинград: Кн. изд-во. — 1955.
 Варя. — Октябрь. — 1955. — № 6.
 Бабье лето. — Сталинград: Кн. изд-во. — 1956.
 Юрка. Актриса. — Нева. — 1956. — № 10.
 Пять-шестой. — Сталинград: Кн. изд-во. — 1957.
 Сорок трав. — М.: Сов. писатель. — 1959.
 У Алёнушки дела. — М.: Детгиз. — 1959.
 Я люблю тебя, Корея! — Сталинград: Кн. изд-во. — 1961.
 Стихи о моём солдате. — Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во. — 1963.
 Песня. — Волга. — 1966. — № 6.
 Огонёшка. (Маленькая повесть о большой мечте…). — Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во. — 1967.
 Волжаночка. — Волга. — 1967. — № 12.
 Не просто женщине живётся. — М.: Сов. Россия. — 1968.
 Растёт в Волгограде берёзка. Лирика. — Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во. — 1968.
 Стихи. — В кн.: День волжской поэзии. — Саратов: Приволжское кн. изд-во.— 1969.
 Избранная лирика. — М.: Молодая гвардия. — 1969.
 Поздний август пришёл без оглядки. — В кн.: Ладони, пахнущие хлебом. — Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во.— 1971.
 Девичник. — Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во. — 1972.
 Где ж ты раньше-то была? — Наш современник. — 1973. — № 8.
 Песни. — М.: Сов. Россия. — 1974.
 Новые стихи. — В мире книг. — 1974. — № 3.
 Платок. — М.: Современник. — 1975.
 Стихи. — В кн.: Русская советская поэзия. — Т. 2. — М. — 1977.
 Хлеб Поволжья. — Литературная газета. — 1978. — № 30.
 Детям Волгограда. — Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во. — 1980.
 Стихи о моём солдате. — В кн.: Дорога победы: Стихи советских поэтов о Великой Отечественной войне. — М. — 1980.
 Девичник. — М.: Современник. — 1983.
 В каждой песне берёза. — Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во. — 1984.
 Что было, то было… — Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во. — 1985.
 Избранное. — М.: Художественная литература. — 1986.
 Стихотворения. — Волгоград: Станица. — 1993.

Песни на стихи Маргариты Агашиной 
В скобках — автор музыки:
 А где мне взять такую песню (Григорий Пономаренко)
 Бабья доля (Григорий Пономаренко)
 Песнь о солдате (Владимир Мигуля)
 Песня о моём солдате (Евгений Жарковский)
 Подари мне платок (Григорий Пономаренко)
 Скажи, подруга (Евгений Птичкин)
 Волгоградское танго (Михаил Чуев)
 Что было, то было (Григорий Пономаренко)
 Растёт в Волгограде берёзка (Григорий Пономаренко)

Общественная деятельность 
 Член Союза Писателей СССР (1949).

Политическая деятельность 
 Депутат городского Совета депутатов трудящихся (1957—1959; 1967—1969)
 Депутат районного Совета депутатов трудящихся (1963—1965)
 Депутат областного Совета депутатов трудящихся (1971—1975)

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1974)
 Первый лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», учреждённой Союзом писателей России, Волгоградской областной администрацией и Волгоградской писательской организацией (1996)
 Почётный гражданин Волгограда (19 октября 1993 года)

Память 
В 2001 году в Центральном районе Волгограда на жилом доме по адресу: Аллея Героев, дом 3, где жила М. К. Агашина, установлена мемориальная доска. На белых мраморных плитах помещён барельефный портрет Маргариты Константиновны и надпись: «В этом доме жила Маргарита Агашина, известный русский поэт, 1924—1999 гг.».

В 2004 году в скверике на пересечении проспекта Ленина с улицей Ленина напротив краеведческого музея установлен памятник Маргарите Агашиной. Сквер также носит имя поэтессы.

В честь Маргариты Агашиной названа улица в посёлке Горная Поляна

См. также 
 Мигуля, Владимир Георгиевич
 Пахмутова, Александра Николаевна

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Маргарита Константиновна Агашина — Почётный гражданин Волгограда на сайте Администрации города
 Маргарита Агашина. Стихи. Биография. Фото. Аудиофайлы
 Биография Маргариты Агашиной
 Биография Маргариты Агашиной
 Биография Маргариты Агашиной

Русские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Почётные граждане Волгограда